Kacov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Kácov, ort, Mellersta Böhmen, 
 Káčov, kulle, Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar